Лас Винорамас има више значења:

 Лас Винорамас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Винорамас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Винорамас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Винорамас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Винорамас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику